Ch’ien-yang-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiancheng (häradshuvudort), Hunan, 
 Anjiang, ort, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar